L'edizione 1953-54 della Staatsliga (A) vide la vittoria finale del SK Rapid Wien.

Capocannoniere del torneo fu Robert Dienst del SK Rapid Wien con 25 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 SK Rapid Wien Campione d'Austria 1953-54.
 Floridsdorfer AC, SK Sturm Graz e Floridsdorfer AC retrocesse.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1953
Calcio nel 1954
Fußball-Bundesliga (Austria)